Wielkie kłamstewka – powieść Liane Moriarty
 Wielkie kłamstewka – amerykański serial, ekranizacja powieści